Alfredo Lupo ist der Name folgender Personen:

* Alfredo Lupo (Kameramann), italienischer Kameramann 
 Alfredo Lupo (Schachspieler) (* 1962), italienischer Schachspieler